Perman är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Alois Perman (1890–1975), svensk pedagog
 Einar Perman (1893–1976), svensk läkare
 Emil Perman (1856–1946), svensk läkare och son till ovanstående
 Jindřich Perman, fykolog och botaniker
 Olof Perman (1844–1908), svensk grosshandlare och riksdagspolitiker
 Solomon "Sam" Perman (1892–1959), svensk präst och författare
 Samuel Perman (1760–1839), svensk apotekare och stadspolitiker